Niemcy:
 Kochstraße – ulica w Berlinie
 Kochstraße – ulica w Hanowerze
 Kochstraße – stacja metra w Berlinie